T'en va pas est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1963. Elle est interprétée par Esther Ofarim.

À l'Eurovision 

La chanson est la dixième de la soirée, suivant Brodovi interprétée par Vice Vukov pour la Yougoslavie et précédant Elle était si jolie par Alain Barrière pour la France.

La chanson finit deuxième du concours après la controverse sur les résultats des jurys.

Notes et références

Liens externes 
 
 T'en Vas Pas sur Discogs.com (en)

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1963
Chanson en français
Single publié par Philips Records